Барви́нок прямо́й () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Тянь-Шань и Памиро-Алай. Эндемик. Описан с реки Майли в Ферганской долине.

Произрастает по каменистым и щебнистым склонам гор, на скалах, иногда в арчевых зарослях.

Размножается преимущественно вегетативно, в меньшей степени семенами.

Ботаническое описание 
Корневище деревянистое, горизонтальное, покрыто чешуевидными листочками со шнуровидными крепкими корнями. Стебли прямостоячие, простые, многочисленные, 15-50 см высотой, образуют куртины.

Листья противостоящие, эллиптические, яйцевидные или почти округлые, кожистые, длиной 4—5 см, шириной 2—2,5 см, к обоим концам суженные, острые, голые или густо опушённые по краю и по всей поверхности очень короткими волосками, сидячие, с резко выступающими несколькими продольными жилками.

Цветки одиночные в пазухах листьев на цветоножках длиной 3—5 см, бледно-голубые или совнутри белые, снаружи розоватые, крупные. Лопасти чашечки длиной 7,5—10 мм, равные половине трубки или немного более, линейно-ланцетные, ресничатые или густо опушённые, с толстыми продолговатыми зубчиками при основании. Трубка венчика длиной 15—20 мм, узкая, в середине внезапно расширенная; лопасти венчика эллиптические, обратнояйцевидные или продолговатые, острые или туповатые, голые или наверху по краю коротко реснитчатые. Тычинки прикреплены к середине трубки; пыльники продолговатые, широкие, вдвое короче расширенной части нити; связник пыльника шлемовидный, по спинке наверху с бородкой из белых волосков.

Плоды — листовки длиной 3—5 см, шириной 0,6—0,7 см, продолговатые, коротко приострённые, на верхушке с острием, с продольными полосками, голые или густо опушённые. Семена немногочисленные, по одному — три в каждой листовке, цилиндрические, длиной 12—13 мм, буроватые или коричневые, с продольной бороздкой, крупно и густо бугорчатые.

Цветёт в марте — апреле. Плодоносит в мае — июне.

Хозяйственное значение и применение 
Ранее препараты из барвинка прямого были включены в Государственный реестр лекарственных средств (исключены). Лекарственным сырьём являлись корневище с корнями (), в которых были обнаружены 66 алкалоидов, производных индола, среди них — винкамин, винканин, винцин и другие.

Таксономия 
Вид Барвинок прямой входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Кутровые
Флора Средней Азии
Эндемики Средней Азии
Лекарственные растения